Mark Rutte, een Nederlands politicus, lid van de Tweede Kamer en premier
Kabinet-Rutte I, een Nederlands kabinet (2010-2012)
Kabinet-Rutte II, het daaropvolgende Nederlandse kabinet (2012–2017)
Kabinet-Rutte III, het daaropvolgende Nederlandse kabinet (2017–2021)
Kabinet-Rutte IV, het daaropvolgende Nederlandse kabinet (2022–)
Rutte-doctrine, visie minister-president Mark Rutte over het delen interne discussies
Arno Rutte, een lid van de Tweede Kamer
Rutte (distilleerderij), een distilleerderij uit Dordrecht

Zie ook
Rutten (doorverwijspagina)